Stati Uniti d'America
Whitesboro – census-designated place dell'Alabama
Whitesboro – comunità non incorporata della California
Whitesboro – census-designated place del New Jersey
Whitesboro –  dello Stato di New York
Whitesboro – comunità non incorporata dell'Oklahoma
Whitesboro – centro abitato del Texas